Hammer Kirke har flere betydninger:

 Hammer Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Aalborg Kommune.
 Hammer Kirke (Hedensted Kommune) – en kirke i Hedensted Kommune.
 Hammer Kirke (Næstved Kommune) – en kirke i Næstved Kommune.